Гальберг — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гальберг, Анатолий Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; 27 января 1907.
 Гальберг, Аполлон Карпович (1744-1819) — Георгиевский кавалер; поручик; № 249 (209); 26 ноября 1774, впоследствии генерал-лейтенант (15 марта 1798).
 Гальберг, Иван Иванович (1782—1863) — русский архитектор.
 Гальберг, Самуил Иванович (1787—1839) — русский скульптор.

Составные фамилии:
 Штумм-Гальберг, Карл Фердинанд фон (1836—1901) — прусский промышленник и политический деятель.